Montoulieu (Ariège)
Montoulieu (Hérault)
ook:
Montoulieu-Saint-Bernard, Haute-Garonne